Доњи Марковац је насељено место у општини Фаркашевац, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Врбовец, у Загребачкој жупанији, Хрватска.

Становништво

Број становника по пописима

 напомене:

У 1869. и 1880. исказано под именом Марковац.

Национални састав

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Загребачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општина Фаркашевац